Поступалово — деревня в Иглинском районе Башкортостана, Ивано-Казанский сельсовет
 Поступалово — деревня в Псковском районе Псковской области, Серёдкинская волость